Federico Ortiz puede referirse a:

 Federico Ortiz Quesada (1935-), médico mexicano
 Federico Ortiz Maldonado (1942-2013),  futbolista mexicano
 Federico Ortiz Uribe (1943-2010), ciclista de ruta colombiano
 Federico Ortiz López (1989-),  futbolista argentino